Cecil Louis Troughton Smith, nota come Cecil Scott Forester – scrittore inglese
 Ellis Le Geyt Troughton – zoologo e mammalogo australiano
 John Troughton – ottico inglese
 Patrick Troughton – attore britannico